

Titres royaux et pseudonymes 

 Ibrahim (mort en 750), treizième calife omeyyade ;
 Ibrahim  le Fou, sultan ottoman assassiné en 1648 ;
 Ibrahim, nom pris par Abou Bakr al-Baghdadi en tant que  de l'État islamique.

Patronyme 

 Aïcha Ibrahim (1949-), femme de lettre tunisienne
 Aisha Fofana Ibrahim, érudite féministe, chercheuse, militante du Sierra Leone ;
 Esraa Ibrahim (1996-), rameuse d'aviron égyptienne ;
 Fatima Ahmed Ibrahim (1933-2017), militante des droits des femmes et leader socialiste soudanaise ;
 Gigi Ibrahim (1986-), journaliste égyptienne ;
 Hindou Oumarou Ibrahim (1984-), géographe et militante tchadienne ;
 Juliet Ibrahim (1986-), actrice et productrice ghanéenne ;
 Khalil Ibrahim (1892-1938), personnalité publique azerbaïdjanaise ;
 Kanizat Ibrahim (c.1975-), entrepreneuse et dirigeante de football comorienne ;
 Kérim Ibrahim (1941-), footballeur togolais ;
 Nilima Ibrahim (1921-2002), écrivain bangladaise ;
Olaitan Ibrahim (1986-), haltérophile nigériane ;
 Sana Ibrahim (2003-), joueuse de squash égyptienne ;
 Yassine Ibrahim ou Yassine Brahim (1966-), homme politique et homme d'affaires franco-tunisien ;
 Youssef Ibrahim (1999-), joueur de squash égyptien.

Film 

 Ibrahim, film français de Samir Guesmi, sorti en 2020.

Autres 
Ibrahim peut aussi désigner :
 Ibrahim, personnage du Coran et prophète de l'islam correspondant, dans l'islam et pour les chrétiens arabophones, au personnage Abraham de la Genèse ;
 Ibrahim, prénom arabe ;
 Ibrahim,  du Coran ;
 Ibrahim (1952-1973), étalon demi-sang.

Patronyme arabe